

Geografia

Albania 
 Val – wieś w gminie Martanesh

Francja 
 Val-au-Perche – gmina
 Val Buëch-Méouge – gmina
 Val Camonica – dolina
 Val-Cenis – gmina
 Val-Couesnon – gmina
 Val-d’Aigoual – gmina
 Val-d’Anast – gmina
 Val-d’Arc – gmina
 Val d’Arcomie – gmina
 Val-d’Arry – gmina
 Val-d’Auge – gmina
 Val-d’Épy – gmina
 Val-d’Erdre-Auxence – gmina
 Val d’Isère – gmina
 Val-d’Issoire – gmina
 Val-d’Izé – gmina
 Val-d’Oingt – gmina
 Val-d’Orger – gmina
 Val-d’Oust – gmina
 Val-d’Ornain – gmina
 Val d’Oronaye – gmina
 Val-de-Bonnieure – gmina
 Val-de-Bride – gmina
 Val-de-Briey ☼0 gmina
 Val-de-Chaise – gmina
 Val-de-Chalvagne – gmina
 Val-de-Dagne – gmina
 Val-de-Drôme – gmina
 Val-de-Fier – miejscowość
 Val de Lambronne – gmina
 Val-de-Livenne – gmina
 Val-de-Livre – gmina
 Val-de-Mercy – gmina
 Val-de-Meuse – gmina
 Val-de-Moder – gmina
 Val-de-Reuil – gmina
 Val-de-Roulans – gmina
 Val-de-Saâne – gmina
 Val-de-Scie – gmina
 Val-de-Sos – gmina
 Val-de-Vesle – gmina
 Val-de-Vière – gmina
 Val de Virvée – gmina
 Val-de-la-Haye – gmina
 Val-des-Marais – gmina
 Val-des-Prés – gmina
 Val des Vignes – gmina
 Val-du-Faby – gmina
 Val-du-Layon – gmina
 Val-du-Maine – gmina
 Val-du-Mignon – gmina
 Val-en-Vignes – gmina
 Val-et-Châtillon – gmina
 Val-Fouzon – gmina
 Val-Maravel – gmina
 Val-Mont – gmina
 Val-Revermont – gmina
 Val-Saint-Père – gmina
 Val-Sonnette – gmina
 Val-Suran – gmina
 Val-Suzon – gmina

Hiszpania 
 Val d’Aran – comarca
 Val de San Lorenzo – gmina
 Val de San Martín – gmina
 Val do Dubra – gmina

Kanada 
 Val-d’Or – miasto
 Val Rita-Harty – gmina

Malezja 
 Val d’Or – miasto

Stany Zjednoczone 
 Val Verde
 Val Verde Park – jednostka osadnicza

Szwajcaria 
 Val – retoromańska nazwa gminy Vals
 Val d’Anniviers – dolina
 Val d’Entremont – dolina
 Val d’Hérémence – dolina
 Val d’Hérens – dolina
 Val de Bagnes – dolina
 Val-de-Charmey – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère
 Val de Moiry – dolina
 Val-de-Ruz – gmina w kantonie Neuchâtel
 Val-de-Travers – gmina w kantonie Neuchâtel
 Val Fenga – dolina
 Val Ferret – dolina
 Val Müstair – gmina w kantonie Gryzonia
 Val Stussavgia

Włochy 
 Val della Torre – gmina
 Val di Antrona – dolina
 Val di Fassa – dolina
 Val di Fiemme – region
 Val di Nizza – gmina
 Val di Sangro – miejscowość
 Val di Sole – obszar
 Val d’Orcia – krajobraz kulturowy
 Val Ferret – dolina
 Val Gardena – dolina
 Val Rezzo – gmina
 Val Veny – dolina

Osoby 
 Val Barker – angielski pięściarz
 Val Bettin – amerykański aktor
 Val Fitch – amerykański fizyk
 Val Kilmer – amerykański aktor
 Val Lehman – australijska aktorka
 Val McDermid – szkocka pisarka
 Val Musetti – brytyjski kierowca wyścigowy
 Val Peat – brytyjska lekkoatletka
 Val Valentino – amerykański iluzjonista
 Pedro Val – kubański trener zapasów
 Rafael Merry del Val – hiszpański duchowny katolicki

Inne 
 Val – japoński bombowiec nurkujący Aichi D3A
 Val – wódz węgierski z dynastii Arpadów
 val – skrót od niestosowanej już jednostki chemicznej zwanej gramorównoważnikiem
 Val – nazwa skrótowa waliny
 Val – białoruski zespół muzyczny
 Val-d’Or Foreurs – kanadyjska drużyna hokejowa
 Val Thorens – stacja narciarska we Francji

Zobacz też 
 Arquettes-en-Val
 Avesnes-en-Val
 Castrelo do Val
 Chivres-Val
 Dieffenbach-au-Val
 Dominguito de Val
 Eschbach-au-Val
 Fajac-en-Val
 Fourneaux-le-Val
 Fresnoy-au-Val
 Griesbach-au-Val
 Jarque de la Val
 Labastide-en-Val
 Lailly-en-Val
 Le Mesnil-au-Val
 Le Val
 Orbigny-au-Val
 Osne-le-Val
 Petit-Val
 Pradelles-en-Val
 Rieux-en-Val
 Saint-Antonin-Noble-Val
 Saint-Cyr-en-Val
 Saint-Denis-en-Val
 Saint-Pierre-en-Val
 Saint-Rémy-du-Val
 Saint-Vaast-du-Val
 Santibáñez del Val
 Serviès-en-Val
 Tracy-le-Val
 Triembach-au-Val
 Vaal
 Vienne-en-Val
 Villar-en-Val
 Ville-au-Val
 Vyans-le-Val
 Wihr-au-Val